Stora Fisklösen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Fisklösen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Stora Fisklösen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Stora Fisklösen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (13,4 ha)
Stora Fisklösen (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (23,3 ha)
Stora Fisklösen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,

Se även
Fisklösen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn